Richer ist der Name von:

 Richer von Lüttich (880–945), Bischof von Lüttich
 Richer von Reims (nach 940–nach 998), Mönch und Historiker
 Richer von Hohenburg (1173/74–1177), Bischof von Brixen
 Richer von Niederaltaich († 1055), Abt der Klöster Leno und Montecassino
 Richer von Senones (um 1190–um 1266), Mönch und Historiker

Richer ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Richer (1630–1696), französischer Astronom
 Philippe Richer (1923–2018), französischer Widerstandskämpfer, Diplomat und Autor